Guarda Nacional Republicana — (G.N.R.), uma Força Militar de Segurança Pública portuguesa
 GNR (banda) — Grupo Novo Rock, uma banda portuguesa de pop rock 
 Guns N' Roses — uma banda norte americana de hard rock

Desambiguações de siglas